1624 километр — название нескольких остановочных пунктов железных дорог России.

 1624 км — наименование остановочного пункта Зелёный мыс Свердловской железной дороги на линии Москва — Казань — Екатеринбург до 2022 года. Код: 790094.
 1624 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги на Транссибе (участок Екатеринбург — Пермь). Код: 764230.
 1624 км — упразднённый разъезд Уфимской железной дороги и населённый пункт, включённый в Октябрьский район Уфы.

Примечания